Sardinia puede referirse a:

 la isla de Cerdeña,
 Sardinia (Nueva York), una localidad estadounidense;
 Sardinia (Ohio), una localidad estadounidense;
 Saydnaya, una localidad de Siria; o
 el género botánico Guettarda.